Dokken — американская метал-группа, образованная в  году в Лос-Анджелесе вокалистом Доном Доккеном. Группа сочитает в себе элементы хард-рока, хэви-метала и поп-музыки. Часто музыку группы причисляют к глэм-металу. Пик популярности группы пришелся на 80-е годы, а состав того времени называют "классическим". По всему миру было продано более 10 миллионов копий альбомов группы.

Состав Dokken часто менялся, неизменным участником оставался только основатель и вокалист группы Дон Доккен.

Группа добилась огромного коммерческого успеха в середине 80х годов, выпустив мультиплатиновые альбомы Tooth and Nail, Under Lock and Key, Back for the Attack и золотой Beast from the East, но из-за разногласий между вокалистом Доном Доккеном и гитаристом Джорджем Линчем группа распалась в 1989 году.

Дискография 

Мини-альбомы
 Back in the Streets (1979)

Студийные альбомы
 Breaking the Chains (1983)
 Tooth and Nail (1984)
 Under Lock and Key (1985)
 Back for the Attack (1987)
 Dysfunctional (1995)
 Shadowlife (1997)
 Erase the Slate (1999)
 Long Way Home (2002)
 Hell to Pay (2004)
 Lightning Strikes Again (2008)
 Broken Bones (2012)

Составы Dokken

Текущий состав 
 Дон Доккен (Don Dokken) — вокал, гитара (1978—1988, 1993 — настоящее время)
 Джон Левин (Jon Levin) — гитара (2003 — настоящее время)
 Барри Спаркс (Barry Sparks) — бас-гитара, бэк-вокал (2001 — настоящее время)
 Мик Браун (Mick Brown) — ударные, бэк-вокал (1981—1988, 1993 — настоящее время)

Бывшие участники 
 Грег Леон (Greg Leon) — гитара (1977—1979)
 Джордж Линч (George Lynch) — гитара (1981—1988, 1993—1997)
 Реб Бич (Reb Beach) — гитара (1998—2001)
 Джон Норум (John Norum) — гитара (1997, 2001—2002)
 Алекс Де Россо (Alex De Rosso) — гитара (2002—2003)
 Джефф Пилсон (Jeff Pilson) — бас-гитара, бэк-вокал, клавишные (1983—1988, 1993—2001)
 Хуан Круасье (Juan Croucier) — бас-гитара (1978—1982)
 Петер Балтес (Peter Baltes) — бас-гитара (1977—1978)
 Гари Холланд (Gary Holland) — ударные (1979)
 Грег Пека (Greg Pecka) — ударные (1978)
 Том Круасье (Tom Croucier) — бас-гитара (1980)
 Стив Берри (Steve Berry) — бас-гитара (1978)

Туровые участники 
 Микки Ди (Mikkey D) — бас-гитара (2001 Sweden Rock Festival)
 Джефф Таппен (Jeff Tappen) — бас-гитара
 Фрэнки Банали (Frankie Banali) — ударные (21.9. 2002)
 Адам Хэмилтон (Adam Hamilton) — бас-гитара (21.9. 2002)
 Грег Смит (Greg Smith) — бас-гитара (22.5. ~ 25.5. 2005)
 Шон Макнэбб (Sean McNabb) — бас-гитара (30.6. 2006)
 Крис Маккарвилл (Chris McCarvill) — бас-гитара (тур 2008 года)
 Джефф Мартин (Jeff Martin) — ударные (тур 2008 года)
 Бобби Маркс (Bobby Marks) — ударные (тур 2008 года)
 Вик «Викки» Фоккс (Vik «Vikki» Foxx) — ударные (август 2007)
 Би Джей Зампа (BJ Zampa) — ударные (тур 2008 года)
Джордж Линч (George Lynch) — гитара ( тур 2021)

Timeline

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Dokken 
 Dokken на MusicMight
 Dokken на rockfaces.ru

Dokken
Рок-группы США
Глэм-метал-группы США
Квартеты
Музыкальные коллективы из Лос-Анджелеса
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1978 году
Хард-рок-группы из Калифорнии
Хеви-метал-группы из Калифорнии
Хеви-метал-группы США